|-
| (43101) 1999 XX18||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43102) 1999 XU19||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43103) 1999 XC21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43104) 1999 XP21||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43105) 1999 XM22||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43106) 1999 XB26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43107) 1999 XG26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43108) 1999 XQ26||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43109) 1999 XP28||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43110) 1999 XH29||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43111) 1999 XD30||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43112) 1999 XK31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43113) 1999 XN31||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43114) 1999 XR36||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (43115) 1999 XG39||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43116) 1999 XN39||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43117) 1999 XT42||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43118) 1999 XD43||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43119) 1999 XV44||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43120) 1999 XB49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43121) 1999 XM49||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43122) 1999 XL50||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43123) 1999 XT50||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43124) 1999 XJ53||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43125) 1999 XQ61||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43126) 1999 XL64||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43127) 1999 XD68||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43128) 1999 XM68||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43129) 1999 XY68||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43130) 1999 XZ68||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43131) 1999 XK72||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43132) 1999 XO73||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43133) 1999 XK76||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43134) 1999 XU77||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43135) 1999 XT82||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43136) 1999 XE85||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43137) 1999 XU85||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43138) 1999 XJ86||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43139) 1999 XM90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43140) 1999 XT90||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43141) 1999 XR91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43142) 1999 XQ93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43143) 1999 XA97||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43144) 1999 XD98||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43145) 1999 XT98||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43146) 1999 XN102||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43147) 1999 XO105||||8 грудня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Х. Шіодзава,Такеші Урата
|-
| (43148) 1999 XB106||||11 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43149) 1999 XU107||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43150) 1999 XF109||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43151) 1999 XU114||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43152) 1999 XM115||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43153) 1999 XC118||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43154) 1999 XH118||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43155) 1999 XE120||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43156) 1999 XF120||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43157) 1999 XT120||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43158) 1999 XK121||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43159) 1999 XP121||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43160) 1999 XY122||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43161) 1999 XW123||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43162) 1999 XE126||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43163) 1999 XB127||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (43164) 1999 XJ154||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43165) 1999 XA156||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43166) 1999 XO156||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43167) 1999 XY157||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43168) 1999 XO161||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43169) 1999 XE167||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43170) 1999 XH171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43171) 1999 XF172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43172) 1999 XV172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43173) 1999 XK177||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43174) 1999 XF180||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43175) 1999 XY189||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43176) 1999 XM196||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43177) 1999 XQ198||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43178) 1999 XH201||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43179) 1999 XL204||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43180) 1999 XT206||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43181) 1999 XY206||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43182) 1999 XG212||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43183) 1999 XK213||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43184) 1999 XD214||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43185) 1999 XK222||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43186) 1999 XQ230||||7 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43187) 1999 XF233||||2 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43188) 1999 XP234||||3 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43189) 1999 XR240||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43190) 1999 XR241||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43191) 1999 YM5||||29 грудня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (43192) 1999 YG13||||30 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 43193 Сечинаро (Secinaro)||||1 січня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (43194) 2000 AJ6||||4 січня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (43195) 2000 AP13||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43196) 2000 AH32||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43197) 2000 AU44||||5 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43198) 2000 AD62||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43199) 2000 AJ68||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43200) 2000 AO68||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

43100